Сальвадор Кастаньеда (, род. 1946) — мексиканский писатель и революционер, один из основателей Движения революционного действия.

Вскоре после создания Движения революционного действия был арестован и брошен в тюрьму, где и начал писать. В 1980 г. его первая книга получила литературную премию.

Книги 

 ¿Por qué no dijiste todo? SEP/Lecturas mexicanas, 1986
 Los diques del tiempo. UNAM, 1991
 La patria celestial. Cal y Arena, 1992
 El de ayer es Él. El Espejo Concéntrico, 1996
 Papel Revolución. DMC Torreón, 2001

Персоналии по алфавиту
Революционеры Мексики
Писатели Мексики